Suore del Bambin Gesù, di Chauffailles - istituto religioso femminile derivato dalla fondazione di Anne-Marie Martel 
 Suore del Bambin Gesù, di Le Puy - istituto religioso femminile fondato da Anne-Marie Martel 
 Suore del Bambino Gesù, o dame di Saint-Maur - istituto religioso femminile fondato da Nicolas Barré
 Suore del Santo Bambino Gesù, di Reims - istituto religioso femminile fondato da Nicolas Roland